Velika nagrada Madžarske 1995 je bila deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1995. Odvijala se je 13. avgusta 1995.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 1:16,982
|
|-
! 2
| 6
|  David Coulthard
| Williams-Renault
| 1:17,366
| +0,384
|-
! 3
| 1
|  Michael Schumacher
| Benetton-Renault
| 1:17,558
| +0,576
|-
! 4
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 1:18,059
| +1,077
|-
! 5
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:18,363
| +1,381
|-
! 6
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 1:18,968
| +1,986
|-
! 7
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Peugeot
| 1:19,499
| +2,517
|-
! 8
| 25
|  Martin Brundle
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:19,748
| +2,766
|-
! 9
| 2
|  Johnny Herbert
| Benetton-Renault
| 1:20,072
| +3,090
|-
! 10
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:20,160
| +3,178
|-
! 11
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 1:20,413
| +3,431
|-
! 12
| 24
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 1:20,543
| +3,561
|-
! 13
| 7
|  Mark Blundell
| McLaren-Mercedes
| 1:20,640
| +3,658
|-
! 14
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 1:20,902
| +3,920
|-
! 15
| 23
|  Pedro Lamy
| Minardi-Ford
| 1:21,156
| +4,174
|-
! 16
| 4
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 1:21,624
| +4,642
|-
! 17
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 1:21,702
| +4,720
|-
! 18
| 10
|  Taki Inoue
| Footwork-Hart
| 1:22,081
| +5,099
|-
! 19
| 29
|  Jean-Christophe Boullion
| Sauber-Ford
| 1:22,161
| +5,179
|-
! 20
| 9
|  Massimiliano Papis
| Footwork-Hart
| 1:23,275
| +6,293
|-
! 21
| 22
|  Roberto Moreno
| Forti-Ford
| 1:24,351
| +7,369
|-
! 22
| 17
|  Andrea Montermini
| Pacific-Ford
| 1:24,371
| +7,389
|-
! 23
| 21
|  Pedro Diniz
| Forti-Ford
| 1:24,695
| +7,713
|-
! 24
| 16
|  Giovanni Lavaggi
| Pacific-Ford
| 1:26,570
| +9,588
|}

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 77
| 1:46:25,721
| 1
| 10
|-
! 2
| 6
|  David Coulthard
| Williams-Renault
| 77
| + 33,398 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 76
| +1 krog
| 4
| 4
|-
! 4
| 2
|  Johnny Herbert
| Benetton-Renault
| 76
| +1 krog
| 9
| 3
|-
! 5
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 76
| +1 krog
| 11
| 2
|-
! 6
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 76
| +1 krog
| 10
| 1
|-
! 7
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 76
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 8
| 24
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 75
| +2 kroga
| 12
|  
|-
! 9
| 23
|  Pedro Lamy
| Minardi-Ford
| 74
| +3 krogi
| 15
|  
|-
! 10
| 29
|  Jean-Christophe Boullion
| Sauber-Ford
| 74
| +3 krogi
| 19
|  
|-
! Ods
| 1
|  Michael Schumacher
| Benetton-Renault
| 73
| Motor
| 3
|  
|-
! 12
| 17
|  Andrea Montermini
| Pacific-Ilmor
| 73
| +4 krogi
| 22
|  
|-
! Ods
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Peugeot
| 70
| Sklopka
| 7
|  
|-
! Ods
| 25
|  Martin Brundle
| Ligier-Mugen-Honda
| 67
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 4
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 58
| Pedal za plin
| 16
|  
|-
! Ods
| 7
|  Mark Blundell
| McLaren-Mercedes
| 54
| Puščanje goriva
| 13
|  
|-
! Ods
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 46
| Zavrten
| 17
|  
|-
! Ods
| 9
|  Massimiliano Papis
| Footwork-Hart
| 45
| Zavore
| 20
|  
|-
! Ods
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 42
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 21
|  Pedro Diniz
| Forti-Ford
| 32
| Motor
| 23
|  
|-
! Ods
| 10
|  Taki Inoue
| Footwork-Hart
| 13
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 22
|  Roberto Moreno
| Forti-Ford
| 8
| Menjalnik
| 24
|  
|-
! Ods
| 16
|  Giovanni Lavaggi
| Pacific-Ilmor
| 5
| Zavrten
| 24
|  
|-
! Ods
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 3
| Motor
| 5
|  
|}

Formula 1 sezona 1995
1995